Goose Lake (Iowa), een stadje in de Amerikaanse staat Iowa
 Goose Lake (Oregon-Californië), een meer op de grens tussen de Amerikaanse staten Oregon en Californië